Бламо́н () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Люневиль. Население кантона на 2011 год составляло 5 690 человек.	
						
Код INSEE кантона — 5406. Всего в кантон Бламон входят 33 коммуны, из них главной коммуной является Бламон.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 	

Кантоны департамента Мёрт и Мозель